В списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Ливии значится 5 наименований, что составляет около  от общего числа ( на  год). Также, по состоянию на 2021 год, 3 объекта на территории Ливии находятся в числе кандидатов на включение в список объектов всемирного наследия.

С 2016 года все ливийские объекты внесены в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой, т.к. в стране с 2011 года продолжается гражданская война. Вооружённые группировки находятся в непосредственной близости или на территории данных объектов, что несет угрозу их сохранности.

Список 
В данной таблице объекты расположены в порядке их добавления в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Географическое расположение объектов 

</center>

Предварительный список 
Объекты расположены в порядке их добавления в Предварительный список.

Ссылки 
 
 

Ливия